Яровица — гора в Яловичёрских горах (Украинские Карпаты), на хребте Яровец. Расположена на юге Путильского района Черновицкой области, юго-западнее села Верхний Яловец.

Высота — 1586,9 м. Гора имеет овальную форму, простирается с востока на северо-запад, где пологой перемычкой соединяется с другими вершинами хребта Яровец. Северные и южные склоны горы очень крутые. Вершина и привершинная часть незалесненные.

Южнее горы простирается хребет Томнатикул.

Источники 
 Гора Яровица

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины